Plaats in Indonesië
 Srengseng (Kembangan), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Jakarta in de provincie Jakarta
 Srengseng (Pagerbarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Srengseng (Krangkeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java